Kill Switch — 11-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Kill Switch — трилер 2008 року Стівена Сігала.
 Kill Switch — американо-німецький фантастичний фільм 2017 року.
 Kill Switch — відеогра.
 Internet Kill Switch — механізм відключення для всього інтернет-трафіку.